Ірвінг Капланський — канадський математик.
 Капланський Рудольф Ілліч (1911-1966) — український та молдавський естрадний співак і скрипаль, соліст джаз-оркестру «Букурія».
 Капланський Самуїл Якович — радянський біохімік, доктор медичних наук.